Papenburg ist der Name folgender Orte:

 Papenburg, eine Stadt an der Ems im Landkreis Emsland in Niedersachsen

Papenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Papenburg (* 1967), deutsche Schwimmerin
 Gaby Papenburg (* 1960), deutsche Fernsehmoderatorin
 Günter Papenburg (* 1939), deutscher Bauunternehmer
 GP Günter Papenburg, deutsches Bauunternehmen
Weiteres 
 Friederike von Papenburg, Schiff
Siehe auch:
 Papenburger
 Papenberg